Текстология Нового Завета — одно из направлений библеистики, занимающееся вопросами создания и распространения новозаветных книг в древности, описанием наиболее важных рукописных документов, содержащих текст Нового Завета, а также историей критики текста Нового Завета.

История критики текста Нового Завета 
При всём многообразии рукописей Нового Завета в них можно выделить некоторые черты, свидетельствующие о месте распространения или возникновения. Теория происхождения и развития новозаветного текста претерпевала изменения вместе с развитием текстологии.

Три типа текста, выделенных ещё в XIX веке Землером, всё ещё являются основой практически всех заслуживающих внимание попыток реконструкции истории текста. Эти три типа — византийский, западный и александрийский. Эти типы имеют также другие названия. Византийский иначе называется сирийским, традиционным, церковным, или текстом большинства. Западный текст иначе называют D-текстом, а Александрийский — оригинальным, нейтральным (у Хорта-Весткота), или прото-александрийским. Но за различными названиями в разных теориях скрываются три основных типа текста, существование которых учёными сегодня не обсуждается. Обсуждаются их соотношение и происхождение. Приводятся аргументы в пользу близости к оригиналу каждого из этих типов, и иногда одинаковые аргументы приводят к совершенно противоположным выводам о первоначальной истории текста.

Родоначальники новозаветной текстологии 
Впервые попытку сгруппировать рукописи Нового Завета предпринял в начале XVIII века Иоганн Альбрехт Бенгель, начавший развивать методологию текстологического исследования. Бенгель выделил две большие группы («народы») рукописей: «азиатскую» (включающую рукописи более позднего времени, происходившие из Константинополя и близлежащих районов) и «африканскую» (в которую вошли рукописи двух подгрупп, представленных Александрийским кодексом и старолатинским текстом). Именно этот аспект исследований Бенгеля получил развитие в трудах его последователей, разрабатывавших концепции учёного в XVIII и XIX веке. Трудами именно в данной области известны Землер, Гризбах и некоторые другие текстологи того времени.

Немецкий учёный Землер развил теорию Бенгеля, предложив названия «восточная» и «западная» группы и указав, что эти группы восходят к редакциям, подготовленным Лукианом Антиохийским и Оригеном соответственно. Впоследствии, в результате расширения исследований в области текстологии, взгляды учёного претерпели изменение, и в работе Apparatus ad liberalem Novi Testamenti interpretationem, изданной в Halle в 1767 году Землер предложил деление новозаветных рукописей на александрийскую (восходящую к Оригену и отражённую сирийским, эфиопским и бохейрским переводами), восточную (бытовавшую в Антиохийской и Константинопольской Церквях) и западную (отражённую в латинском переводе и в патристических сочинениях) группы.

Развитие новозаветной текстологии 
Основы современной научной текстологии Нового Завета были заложены во второй половине XVIII века Иоганном Якобом Гризбахом, изучившим историю передачи новозаветного текста в античном мире и развившим теорию Бенгеля и Землера о распределении рукописей по различным рецензиям. Немецкий учёный выделил александрийскую (восходящую к Оригену), западную (представленную кодексом D, латинскими переводами, частью сирийской Пешитты и арабских переводов) и византийскую рецензии. Последняя, по мнению Гризбаха, являлась позднейшей компиляцией двух первых и была представлена кодексом А (Евангелия) и большим количеством поздних унциальных и минускульных рукописей и большей частью патристических цитат.

Группировка рукописей и создание стемм 
В 1831 году Карл Лахманн направил усилия текстологов на новый путь, впервые применив генеалогический метод исследования рукописей. Теперь учёные не просто группировали рукописи, пытаясь восстановить историю текста, а создавали стеммы, генеалогию конкретных рукописей Нового Завета.
Следующим этапом в разработке теории типов новозаветного текста можно считать работу двух британских текстологов, Весткота и Хорта, успешно совместивших методы группировки рукописей и создания стемм. Это и позволило им создать первую по-настоящему успешную и всестороннюю реконструкцию истории передачи новозаветного текста. Подготовленное Весткотом и Хортом критическое издание «The New Testament in the Original Greek» было выпущено в 1881 году. Первый том издания содержал греческий текст, а во второй том вошли введения и приложения, в которых излагались принципы текстологии и обсуждались спорные места. Учёные не стремились сделать коллации манускриптов, а использовали собрание разночтений, развив при этом методологию, разработанную Гризбахом и применив её к источникам новозаветного текста. На основе изучения отношений между источниками Весткот и Хорт выделили четыре основных типа текста: нейтральный (или промежуточный, наиболее близкий к первоначальному оригиналу), александрийский (испытавший на себе влияние греческой литературной школы), западный (неустойчивый и нестабильный текст бродячих проповедников), и сирийский, выделившийся позднее всех других типов.

До появления издания Хорта-Весткота главной задачей учёных-текстологов было показать ошибочность представления, согласно которому более поздние рукописи (по сути, Textus Receptus) представляют оригинальный текст Нового Завета. Весткоту и Хорту это удалось. Таким образом, внимание последующих учёных почти полностью приковано к до-византийскому тексту, бытовавшему до 4 в. Хотя в XX веке предпринимались попытки доказать оригинальность византийского текста на основе новых данных, ни одна из них не получила признания. Как указывает в своей статье современный исследователь J. Petzer, «Никто из современных защитников оригинальности византийского текста не смог привнести новых данных, свидетельствовавших бы в пользу последнего. Внимания заслуживает разве что попытка Harry Sturz показать, что многие чтения, прежде считавшиеся типично византийскими и таким образом позднего происхождения, были обнаружены в древних папирусах. <…> Но любой тип текста — это не мозаика из различных чтений, но их определённое сочетание, и в целом византийский тип текста засвидетельствован в рукописях не ранее III века».

XX век 
Ещё одна попытка реконструкции истории новозаветного текста принадлежит фон Зодену, подготовившему самое фундаментальное издание греческого текста Нового Завета в XX веке (1913 г.). Благодаря помощи учеников, ему удалось собрать и изучить коллации огромного числа доселе неисследованных рукописей. Однако его труд не оказал большого влияния на новозаветную текстологию, так как в своём издании он применил новую, разработанную им самим и крайне сложную систему обозначения рукописей, указывавшую на дату появления, содержание и тип каждого документа. В критическом аппарате также отражена классификация типов текста рукописей, содержащих Евангелия. Эта классификация основана на рассмотрении основных текстовых характеристик, на форме текста перикопы о грешнице, и на разбивке по главам, приложенной к ним. С помощью этих критериев учёный разделил источники на три основных группы: койне, исихиевскую и иерусалимскую редакции.

Ссылки

Литература 
 Алексеев А. А. Текстология славянской Библии СПб, 1999.
 Мецгер Б. М. Текстология Нового Завета. М., 1996.
 Aland, B; Delobel, J New Testament Textual Criticism, Exegesis, and Early Church History, 1994
 Epp, E. J.; Fee, G. D. Studies in the Theory and Method of New Testament Textual Criticism
 Semler. Apparatus ad liberalem Novi Testamenti interpretationem Halle, 1767
 Hort, Westcott The New Testament in the Original Greek 1881
 J.N. Birdsall, The Recent History of NT Textual Criticism, from Westcott and Hort to the Present, ANRW II, 26.1, Berlin-New York 1992 pp 182—184

См. также 
 Александрийский тип текста
 Кесарийский тип текста
 Западный тип текста
 Textus Receptus
 Византийский тип текста

Новый Завет
Христианство
Библия